Adamyan vagy Adamian (, ) egy örmény vezetéknév, amely az Ádám keresztnévből származik. A nyugati örmény megfelelője az Atamian (Ադամեան). A vezetéknévvel rendelkező említésre méltó személyek a következők:

 Adamyan vagy Adamian

 Andranik Adamyan, örmény futballmenedzser
 Armen Adamyan (született 1967), örmény labdarúgó és menedzser
 Arshak Adamian (1884-1956), örmény karmester, zeneszerző és pedagógus
 Gregory H. Adamian (született 1926), a Bentley College emeritus elnöke és kancellárja
 Hovannes Adamian (1879–1932), örmény feltaláló
 Petros Adamian (1849–1891), örmény színész
 Samvel Adamyan, örmény futballmenedzser
 Sargis Adamyan (született 1993), örmény-német labdarúgó
 Vadym Adamyan (született 1938), ukrán matematikus és elméleti fizikus

 Atamian

 Charles Garabed Atamian (1872–1947), örmény származású, oszmán származású francia festő
 Evangelia Atamian ismertebb nevén Marika Ninou (1918–1957), örmény-görög rebetiko énekesnő

Lásd még 

 Adamians, korai keresztény szekta

Jegyzetek 

Örmény családnevek